Chenu (Frankrijk)
 Marie-Dominique Chenu